Иван Ле́вченко:
 Левченко, Иван Алексеевич (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Левченко, Иван Федотович (1911—?) — председатель Исполнительного комитета Хмельницкого областного Совета.